Un carrascal es un lugar o monte poblado de carrascas (ver chaparral, encinar, garriga y maquis). 

Hay varias localidades llamadas Carrascal en España:
 Carrascal de Barregas, municipio de la provincia de Salamanca.
 Carrascal del Obispo, municipio de la provincia de Salamanca.
 Carrascal de la Cuesta, antiguo municipio de la provincia de Segovia, actualmente una localidad perteneciente a Turégano.
 Carrascal del Río, municipio de la provincia de Segovia.
 Carrascal, antigua localidad de la provincia de Zamora, actualmente integrada en la ciudad de Zamora.
 Carrascal de San Miguel, localidad del municipio de Luena en Cantabria.
 Carrascal, despoblado en el término municipal de Valdeprados en la provincia de Segovia.
 El Carrascal es también el nombre un barrio de Leganés y su estación de metro.
 Carrascal de Gumiel, despoblado en el término municipal de Los Huertos en la provincia de Segovia.
 Carrascal, despoblado en la Comunidad de Villa y Tierra de Roa en la provincia de Burgos.

Nombre de una avenida en Chile:
 Carrascal es una avenida de Quinta Normal, en Santiago de Chile.

Municipio de Carrascal de Surigao, en la Provincia de Surigao del Sur.

Carrascal es el apellido de:
 José María Carrascal, escritor y periodista español.
 Diego del Corro y Carrascal, jurista español.